OCA-DLR Asteroid Survey (ODAS) – progetto di ricerca europeo volto all'individuazione di asteroidi e comete
 8952 ODAS – asteroide della fascia principale